Oracle Challenger Series – Houston 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2019 z cyklu Oracle Challenger Series – Houston rozgrywany w dniach 11–19 listopada 2019 roku w Houston na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 162 480 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczcy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Stanach Zjednoczonych